

Astronomia 
2825 Crosby – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Isola di Man
Crosby – località
 Regno Unito 
Crosby – paese del Merseyside
Crosby – parrocchia civile di Hambleton, North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Crosby – capoluogo della Contea di Divide, Dakota del Nord
Crosby – città della Contea di Crow Wing, Minnesota
Crosby – città della Contea di Wilkinson, Mississippi
Crosby – census-designated place della Contea di Harris, Texas

Persone 
Bing Crosby – cantante ed attore statunitense
Caresse Crosby – scrittrice, editrice, attivista e inventrice statunitense 
David Crosby – cantautore statunitense, uno dei componenti del supergruppo Crosby, Stills, Nash and Young
Denise Crosby – attrice statunitense
Sidney Crosby – giocatore canadese di hockey su ghiaccio

Pagine correlate 
Gary Crosby